Oedothea är ett släkte av svampar. Oedothea ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Oedothea